Peremoha (ukrainisch ; russische Entsprechung Peremoga/Перемога oder Pobeda/Победа; „Erfolg“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Peremoha (Charkiw, Dorf)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Peremoha (Losowa)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Peremoha (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Stadtkreis von Dnipro, Stadtrajon Sobor, siehe Peremoha (Sobor)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Peremoha (Dnipro)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Peremoha (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka, siehe Peremoha (Baryschiwka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Peremoha (Browary)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka, siehe Peremoha (Dobrowelytschkiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Mykolajiwka, siehe Peremoha (Mykolajiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Peremoha (Tarutyne)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Peremoha (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Peremoha (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Peremoha (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw, siehe Peremoha (Hluchiw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez, siehe Peremoha (Krolewez)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Peremoha (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda, siehe Peremoha (Seredyna-Buda)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Peremoha (Nischyn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Peremoha (Kosjatyn)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Stadtkreis von Charkiw, siehe Peremoha (Charkiw, Siedlung)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Peremoha (Solotschiw)
 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Peremoha (Baschtanka)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Peremoha (Bilopillja)
 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Peremoha (Bachmatsch)

 ehemaliges Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Narodytschi, siehe Peremoha (Narodytschi)

Das Dorf Peremoha in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna ist seit dem 16. Mai 2008 dem Dorf Bejewe/Беєве zugeordnet.